Бережа́ны () — город в Тернопольской области Украины. Входит в Тернопольский район. До 2020 года был административным центром упразднённого Бережанского района и городом областного подчинения. На территории города действует Бережанский государственный историко-архитектурный заповедник. Расстояние до Тернополя — 50 км.

Географическое положение 
Город Бережаны находится в западной части Тернопольской области на берегах реки Золотая Липа, ниже по течению на расстоянии в 1,5 км расположено село Посухов. К городу примыкают сёла Лесники и Рай. На реке большая запруда Бережанский Став.

Административное устройство 
Бережаны являются административным центром Бережанского городского совета, в который, кроме того, входят сёла Лесники и Рай.

История 
Местность около Бережан была заселена людьми достаточно давно. На окраинах города были обнаружены остатки трех стоянок эпохи позднего палеолита. Эти данные занесены в материалы и исследования по археологии СССР, изданные в 1960 г.

В эпоху позднего палеолита люди, как правило, селились недалеко от воды, в данном случае от реки Золотая Липа, на высоких и сухих берегах, около леса. Так, археологи на горе Зверинец обнаружили остатки древней кремнёвой мастерской. Выводы о том, что это была мастерская, сделаны на основании большого количества первобытных орудий труда из кремня: резцы, скребки, ножи и множество отходов кремнёвого производства — обломков, пластинок, нуклеусов.

Средние века 
Первое упоминание о Бережанах относится к 1375 году, когда эти земли были переданы князем Владиславом Опольским в собственность боярину Василию Тептуховичу.

В 1530 году король Сигизмунд I позволил коронному хорунжему Николаю Сенявскому, владевшему данными местами, на месте небольшого поселения основать город с Магдебургским правом. Во времена владения городом семьи Сенявских город славился своим оборонным комплексом, а также архитектурным расцветом. После смерти последнего представителя семьи Сенявских — Адама-Николая, замок переходит в собственность Софии Сенявской и её мужа Александра Чарторыйского. Так замок с 1726 года поступает во владение семьи Чарторийских. Со второй половины XVIII века находится в руках Любомирских, с 1816 года переходит к известной семье Потоцких.

Большое опустошение среди населения города вызвали эпидемии чумы в 1652, 1709, 1760, 1772 годах и эпидемия холеры в 1830 году. О некоторых жертвы тех стихийных бедствий упоминается в городских актах.

В 1891 году Бржежаны являлись уездным городом с населением в 9290 человек.

1920—1939 

После распада Австро-Венгрии, с 1920 до сентября 1939 года город был административным центром Бережанского повята Тарнопольского воеводства Польши.

1939—1991 
17 сентября 1939 года РККА перешли польскую границу, 27 октября 1939 года здесь установлена Советская власть. Также, в октябре 1939 года здесь началось издание местной газеты.

14 ноября 1939 года в составе Украинской Советской Социалистической Республики Союза Советских Социалистических Республик.

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война 1941—1945 годов. Жизнь города перестраивалась на военный лад. 3 июля 1941 года оккупирован наступавшими немецкими войсками. 22 июля 1944 года освобождён советскими войсками 1-го Украинского фронта в ходе Львовско-Сандомирской наступательной операции 13.07-29.08.1944 г.: 1-й гвардейской армии — 127-й сд (генерал-майор Говоров, Иван Павлович) 107-го ск (генерал-майор Д. В. Гордеев).

В 1969 году население составляло 14,3 тыс. человек, действовали стекольный завод, мебельный комбинат; предприятия пищевой промышленности (овощесушильно-консервный комбинат, маслосыродельный завод), техникум механизации и электрификации сельского хозяйства и медицинское училище.

В январе 1989 года численность населения составляла , основой экономики в это время являлись стекольный завод, мебельный комбинат и предприятия пищевой промышленности.

В мае 1995 года Кабинет министров Украины утвердил решение о приватизации находившихся в городе завода «Микрон», АТП-16137, консервного завода, райсельхозтехники и ПМК № 113, в июле 1995 года было утверждено решение о приватизации птицеводческого совхоза.

По состоянию на 1 января 2013 года численность населения составляла 18 161 человек.

13 мая 2015 года Постановлением Верховного Совета Украины Бережаны получили статус города областного значения.

Армяне в Бережанах 

Армянская и армянокатолическая общины в Бережанах существовали с конца XVII века по середину XX века и были важной этнической, религиозной и экономической компонентой этого старинного галицкого города.

Экономика 
 Завод «Микрон».
 Бережанский кирпичный завод.
 Бережанский хлебозавод, ОАО.
 Бережанская мебельная фабрика, ОАО.
 Бережанский маслозавод, ОАО.
 Бережанский консервный завод
 «Дукат-Евро», ООО.
 Воинская часть.
 Бережанская исправительная колония № 141.

Объекты социальной сферы 

 Школа № 1.
 Школа № 2.
 Школа № 3.
 Школа.
 Школа-интернат.
 Специализированная школа І ст.
 Бережанский агротехнический колледж Национального аграрного университета.
 Больница.

Памятники архитектуры 
Памятники архитектуры города объединены в историко-архитектурный заповедник. Это:

Бережанский замок, построенный Николаем Сенявским в 1530-е годы и служивший семейным гнездом рода Сенявских, уже давно находится в плачевном состоянии. Во время Первой мировой войны в его стенах дислоцировались военные части и он часто подвергался артиллерийским обстрелам. Проекты реставрации замка готовились ещё в XIX веке, но и в XXI столетии катастрофическое состояние Бережанского замка и костёла при нём продолжают углубляться.

Армянский костёл. Возведен в 1764 году, на месте деревянной церкви, стараниями Деодата Горбача. Зданию присуща барокково-рококовая эклектическая стилистика. Стены, окружающие церковь, указывают на оборонительное использование сооружения. Во время пожара в Бережанах в 1810 году внешняя сторона костёла была сильно повреждена, но через 50 лет ей вернули первоначальный внешний вид. До наших дней костел хорошо сохранился.

Бернардинский монастырь. Возведен в стиле барокко. Строительство начато в 30-х годах XVII века, завершено в 80-х годах. Центральное архитектурное сооружение монастыря — Николаевский костел. С 1742 года монастырский комплекс обнесен каменными стенами. Это было вызвано тем, что городская линия фортификационных укреплений проходила вблизи монастырского комплекса, а также вблизи парафиального и армянского костелов. Указанные обстоятельства превращали их в отдельные элементы оборонительной системы города. Современная участь бернардинского комплекса трагична. Его расположение на территории колонии для несовершеннолетних исключает любые реальные возможности реставрации и обустройства памятника истории.

Церковь Пресвятой Троицы. Греко-католическое культовое сооружение, расположенное в центре города, фасадом к площади Рынок. Построена в первой половине — середине XVII века. Первоначальный внешний вид её имел готически-ренессансные формы, а также эклектические стилевые традиции, но частые перестройки (1748—1768, 1810, 1830, 1860 годы), привели к их нивеляции. Последняя перестройка состоялась на протяжении 1893—1903 годов и с этого времени церковь святой Троицы приобрела современный внешний вид.

Ратуша. Возведена в 1803—1811 годы в раннеклассическом стиле. Представляет собой двухэтажное прямоугольное здание с двухъярусной башней и внутренним двором. Первый этаж занимали магазины, а второй — помещения гимназии, располагавшейся здесь до 1925 года.

Костел Св. Петра и Павла. Сооружен в 1600-20 гг по проекту П. Римлянина, как костел Рождества Богородицы. Имеет ярко выраженный фортификационный характер, поскольку входил в систему городских укреплений. Колокольня перестроена из оборонной башни в 1741 году. В советское время здесь был спортзал. Сейчас храм вновь принадлежит католической общине города, освящен в честь Святых Петра и Павла.

Интересными образцами стиля ампир являются несколько бережанских жилых домов с мансардами и «пухлыми» колоннами. Время их появления — конец XVIII — начало XIX века. Архитектурный модерн представлен в Бережанах несколькими объектами. Наиболее ярко модерновая стилистика выражена в возведенном в начале XX века здании кассы взаимопомощи (в настоящее время — помещение банка).

Гербы 

Современный герб города утвержден 20 июня 1995 года решением № 71 VI сессии городского совета XXII созыва.

Транспорт 
Железнодорожная станция Бережаны на линии Бережаны — Потуторы с 2011 года прекратила пассажирские перевозки по маршруту Тернополь — Бережаны и является исключительно грузовой и тупиковой. Разрушенную при отступлении фашистских оккупантов линию Львов — Подгайцы на север от Бережан восстанавливать не планируется, хотя раньше такие планы были. В здании вокзала работает филиал железнодорожной кассы, находящейся в Потуторах.

Через город проходят шоссе Львов — Тернополь (), а также автомобильные дороги  и .

От Бережанской автостанции имеется постоянное автобусное сообщение с городами Тернополь, Ивано-Франковск, Киев, Львов, Черновцы, Долина, Трускавец, Стрый, Рогатин, Самбор, Подгайцы, Калуш, и др.

Известные жители 
С Бережанами связаны судьбы многих выдающихся деятелей культуры, науки, медицины, политики Украины и Польши. Одним из самых известных деятелей, который родился в Бережанах, тогда это была территория Польши, был Збигнев Бжезинский, чья фамилия очень похожа на название самого города.

 Святой мученик Конрад, Николай — католический святой, учительствовал в Бережанской гимназии, беатифицирован папою римским Иоанном Павлом ІІ
 Франц Бем (здесь воевал)
Здесь родились:
 Эдуард Кофлер, польский математик
 Нестор Нижанковский (1893—1940) — украинский композитор, пианист и музыкальный критик.
 Эдвард Ридз-Смиглы — польский маршал
 Исаак Штрайзанд, дед американской певицы Барбары Стрейзанд
 Самуил Гирш Маргулис (1858—1922) главный раввин Гамбурга, Гессе-Нассау и Флоренции
 Мох, Рудольф (1816—1892) — украинский поэт, общественный деятель, священник.
 Томаш Ридз, отец Эдварда Ридз-Смигли (польский маршал, главнокомандующий польскими войсками 1939 года), подофицер Австрийской армии.
 Ежак, Владимир Иванович (1857—1920) — украинский оперный и камерный певец (баритон).
 Гонгадзе, Мирослава Владимировна (1972) — украинская телеведущая, журналистка.
 Сидор Твердохлиб, украинский поэт и переводчик
 Петруский, Октав (1820—1894) — польский политический и общественный деятель. Почётный гражданин г. Бережаны (1885).
 Теодорович, Юзеф Теофил, архиепископ армяно-католического обряда, теолог, политик. Почётный гражданин города Бережаны.
 Брюкнер, Александр (1856—1939) — польский языковед.
Здесь учились:
 Василий Иванчук
 Маркиян Шашкевич (1811—1843)
 Мирон Зарицкий (1889—1961), выдающийся украинский математик, профессор Львовского государственного университета — учился в Бережанской гимназии в 1889—1901.
Здесь жили:
 Богдан Лепкий
 Андрей Чайковский
 Потоцкий, Якуб Ксаверий, почётный гражданин
 Шолом Мордехай Швадрон, еврейский гаон
 Ян Пфистер, скульптор немецкой школы. С 1600-х годов жил и творил во Львове, позже — в Бережанах.
 Максим Кривонос в 1651 году с казацкими войсками захватил замок. Гарнизон казаков находился здесь до 1655 года.
 Пётр Первый в мае 1707 года находился в замке в гостях.
 Август II, польский король, находился здесь в гостях у Сенявских в 1698 году.

В городе находился курфюрст Саксонии и король Польши Август III Фридрих.
В 1655 году в замке находились шведские войска.

Примечания

Литература 
 Brzeżany// Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. — Warszawa : Filip Sulimierski i Władysław Walewski, 1900. — T. XV, cz. 1 : Abablewo — Januszowo. — S. 248.
 Brzeżany// Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. — Warszawa : Filip Sulimierski i Władysław Walewski, 1880. — T. I : Aa — Dereneczna. — S. 417—420.

Ссылки 

 Сайт о городе Бережаны
 Интерактивная карта города Бережаны (выполненная по технологии flash)
 Еврейское гетто в Бережанах (1942—1943)

 
Бывшие еврейские местечки Украины
Города Тернопольской области